Mets Tennisbanen - een sportaccommodatie in de Nederlandse stad Den Haag
 New York Mets - een honkbalteam uit de Amerikaanse stad New York
 METS Travel & Tours - een Surinaams staatsbedrijf en reisagentschap voor ecotoerisme

Zie ook 
 Metz (doorverwijspagina)